Mardi Gras steht für:

 Mardi Gras, Faschingsdienstag und Synonym für Faschingsfeste
 Mardi Gras Marathon, Marathonlauf in New Orleans
 Mardi Gras (1943), US-amerikanischer Musik-Kurzfilm von Hugh Bennett
 Mardi Gras.bb, deutsche Band
 Mardi Gras: Die größte Party ihres Lebens, US-amerikanische Filmkomödie
 Mardi Gras (Album), Studioalbum von Creedence Clearwater Revival
 Mardi Gras (Schiff, 2020), Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line
 Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, Straßenfest in Sydney
 den Originaltitel des Films Blaue Nächte aus dem Jahr 1958
 zwischenzeitlicher Name der Empress of Canada (Schiff, 1961)